Resultats del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 de la temporada 1989 disputat al circuit de Xerès l'1 d'octubre del 1989.

Classificació

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 20. 291

  Volta ràpida: Ayrton Senna 1' 25. 779 (a la volta 55)

Referències 
 

Espanya
1989